Чулпан — посёлок в Камышлинском районе Самарской области в составе сельского поселения Ермаково.

География 
Находится на расстоянии примерно 11 километров по прямой на юго-запад от районного центра села Камышла.

История 
Основан в 1928 году переселенцами из села Ермаково. В советское время работал колхоз «Восток».

Население 
Постоянное население составляло 304 человека (татары 96 %) в 2002 году, 264 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Камышлинского района